Adrián Bíreš – ex sciatore alpino slovacco
 Andrej Bíreš – giocatore slovacco di hockey su ghiaccio
 Kelly Bires – pilota automobilistico statunitense
 Marián Bíreš – ex sciatore alpino slovacco